Mechlin peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Mechlin, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Mechlin, village de la voïvodie de Mazovie